Nikolaevka () indica: 
Nikolaevka – frazione di Livenka, nell'oblast' di Belgorod, teatro della battaglia di Nikolaevka (1943)
Nikolaevka – città del Territorio della Kamčatka
Nikolaevka – comune dell'oblast' autonoma ebraica
Nikolaevka – comune della Mordovia
Nikolaevka – comune dell'oblast' di Ul'janovsk
Nikolaevka – comune della Baschiria
Nikolaevka – villaggio del distretto di Varna in Bulgaria
Nikolaevka – nome di numerosi villaggi rurali